Quagliariello ist der Familienname folgender Personen:

 Gaetano Quagliariello (* 1960), italienischer Politiker
 Gætano Quagliariello (1883–1957), italienischer Biochemiker